У́лица Ду́рова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Дурова — улица в Воронеже.
 Улица Дурова — улица в Москве.